Пётр Голубка:
 Голубка, Пётр Александрович (род. 1989) — украинский шахматист, международный мастер (2012).
 Голубка, Пётр Михайлович (род. 1972) — украинский футболист.